Купанское
 Копнино (Переславский район)
 Купань
 Троице-Сергиев Варницкий монастырь